Athanasios IV. ist der Name verschiedener kirchlicher Würdenträger:
 Athanasios IV. Dabbas = Athanasios III. (1686–94; 1720–1724), Athanasius IV., Athanasios II.
 Athanasios IV. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (1679)